Onfray ist der Familienname folgender Personen: 

 Claude-Guy Onfray (* 1951), französischer Schriftsteller
 Michel Onfray (* 1959), französischer Philosoph

Onfray bezeichnet:

 Onfray (Automarke), ehemaliger französischer Automobilhersteller